

Toponymie

 Lekowo est un village de la voïvodie de Mazovie
 Lekowo est un village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Łękowo est un village de la voïvodie de Podlachie